Филармонический квартет () — американский струнный квартет, существовавший в Кливленде в 1886—1928 гг., на рубеже XIX—XX вв. ведущий камерный ансамбль города. Родился в составе кливлендского Филармонического оркестра, вскоре после этого прекратившего своё существование. Вызывал особый интерес у публики добавлением к традиционному квартетному репертуару практически неизвестных тогда в США квартетов Бородина, Франка, Форе.

Состав 

Первая скрипка:
 Джордж Леман (George Lehman, 1886—1888)
 Джон Марквардт (John Marquardt, 1888—1897)
 Сол Маркоссон (Sol Marcosson, 1897—1928)

Вторая скрипка:
 А. Райнхардт (A. Reinhardt, 1886-?)
 Карл Дюрингер (Carl Dueringer, ?-1908)
 Чарльз Рыхлик (1908—1928)

Альт:
 Юлиус Герман (Julius Hermann)
 Джас Джонстон (Jas. Johnston)

Виолончель:
 Чарльз Хайдлер (Charles Heydler)

Примечания 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1886 году
Появились в 1886 году в США
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1928 году
Исчезнувшие струнные квартеты США
Исчезнувшие музыкальные коллективы Кливленда